Андреа Бецнер і Юдіт Візнер були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Візнер, яка виступала в парі з Сабриною Голеш.

Голеш і Візнер виграли титул, перемігши у фіналі Зільке Франкль і Забіне Гак з рахунком 7–5, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Сабрина Голеш /  Юдіт Візнер (чемпіонки)
 Габріела Моска /  Emilse Raponi-Longo (1-ше коло)
 Іва Бударжова /  Патрісія Медрадо (чвертьфінал)
 Anna-Karin Olsson /  Елісон Скотт (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Athens Trophy Doubles Draw

Athens Trophy
Тур WTA 1988